Slovo Master má několik významů:

 výsledek masteringu – smíchaná a sestříhaná zvuková nahrávka
 Master (hudební skupina) – původně americká death metalová kapela
 Master (album) – debutové album stejnojmenné death metalové kapely
 Renault Master – dodávkový automobil vyráběný od roku 1981 firmou Renault
 z angličtiny: muž s autoritou, člověk kontrolující situaci, nadřízená osoba 
 nadřazená entita – např. ve výpočetní technice a informatice
 v myslivosti: zastaralý výraz pro vedoucího lovu
 master na komunikační síti, který řídí tok a výměnu dat
 Master (pivo) – české pivo firmy Pilsner Urquell (Prazdroj)

Externí odkazy